vis
 Pangasius hypophthalmus, wordt in sommige landen als panga-vis verkocht
 Panga (straalvinnige), een vis uit de familie van zeebrasems (Sparidae)
hout
 Panga Panga, een houtsoort
geografie
 Panga (eiland), een van de Tokelau-eilanden
 Panga (Burkina Faso), een dorp in Burkina Faso
 Panga (Haapsalu), een dorp in de Estische gemeente Haapsalu
 Panga (Saaremaa), een dorp in de Estische gemeente Saaremaa
 Panga (onderdistrict), een onderdistrict van het Indonesische regentschap Aceh Jaya